Název Žerůtky nese více sídel:

 Žerůtky (okres Blansko), obec v okrese Blansko
 Žerůtky (okres Znojmo), obec v okrese Znojmo

 podobný název
 Žerůvky, část obce Bystročice v okrese Olomouc

Externí odkazy